Norrland kan syfta på:

Geografi

Sverige 
 Norrland – en av Sveriges tre landsdelar
 Norrlands län – ett ståthållardöme år 1620–1634 
 Region Norrland – ett förslag till region i statliga utredningar, se Länssammanslagningar i Sverige (2000-talet)
 Norrland (by) – en by i Kramfors kommun, Ångermanland

Finland 
 Norrland, Vittisbofjärd – ett område i Vittisbofjärd, Finland

Kultur 
 Norrland (bok) – en bok av författaren Po Tidholm

Militär
 Nedre Norrlands militärområde – ett svenskt militärområde åren 1942–1993.
 Norrlands artilleribataljon – ett svenskt artilleriförband åren 1919–2004
 Norrlands artilleriregemente – ett svenskt artilleriregemente åren 1893–1997.
 Norrlands dragonregemente – ett svenskt kavalleriförband åren 1893–2004.
 Norrlands helikopterbataljon – ett svenskt helikopterförband åren 1998–2000.
 Norrlands helikopterskvadron – ett svenskt helikopterförband åren 2000–2005.
 Norrlands ingenjörbataljon – ett svenskt ingenjörförband åren 1905–2004.
 Norrlands ingenjörkår (gamla) – ett svenskt ingenjörförband åren 1914–1927.
 Norrlands kustartilleriförsvar – ett svenskt kustartilleriförband åren 1942–1986.
 Norrlands luftvärnsbataljon – ett svenskt luftvärnsförband åren 1942–2004.
 Norrlands signalbataljon – ett svenskt signalförband åren 1954–2004.
 Norrlands trängbataljon – ett svenskt trängförband åren 1893–2004.
 Norrlandskustens marindistrikt – ett svenskt marinförband åren 1928–1957.
 Norrlandskustens marinkommando – ett svenskt marinförband åren 1986–2000.
 Norrlandskustens örlogsbasavdelning – ett svenskt marinförband åren 1966–1986.
 Övre Norrlands flygbasområde – ett svenskt flygbasförband åren 1942–1957.
 Övre Norrlands militärområde – ett svenskt militärområde åren 1942–1993.

Se även 
Nya Norrland – en socialdemokratisk dagstidning som utgavs 1907-1999
Norrlandet – en bebyggelse i Gävle kommun
Nordland fylke – ett norskt fylke
Norrlanda – flera betydelse